Clearview steht für:

 Clearview AI, US-amerikanisches Unternehmen für Gesichtserkennung
 Clearview (Album), Musikalbum der finnischen Band Poets of the Fall

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clearview (Alabama)
 Clearview (Georgia)
 Clearview (Maryland)
 Clearview (Ohio)
 Clearview (Oklahoma)
 Clearview (Pennsylvania)
 Clearview (Texas)
 Clearview (Washington)
 Clearview (West Virginia)
 Clearview Acres (Wyoming)
 Clearview City (Kansas)
 Clearview Heights (Arizona)
 Clearview Hills (Arizona)
 Clearview Manor (Delaware)

in Australien:
 Clearview (South Australia)

in Kanada:
 Clearview (Ontario)

im Nationales Verzeichnis historischer Stätten der Vereinigten Staaten gelistete Objekte:
 Clearview (Falmouth), in Falmouth, Virginia, ID-Nr. 75002039
 Clearview Golf Club, in East Canton, Ohio, ID-Nr. 01000056